Michałów – nazwa miejscowości pochodząca od imienia Michał.

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 42, w tym 29 podstawowych
 Michałów – część miasta Myszków
 Michałów – część miasta Piotrków Trybunalski
 Michałów – część miasta Radom

Inne 
 Michałów – gromada w powiecie iłżeckim
 Michałów – gromada w powiecie pińczowskim
 Michałów – dzielnica miasta  Starachowice
 Michałów – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Obuchowo, nad Niemnem

Zobacz też 
 Michałów Czwarty, Michałów Dolny, Michałów Drugi, Michałów Górny, Michałów Trzeci, Michałów-Grabina, Michałów-Parcele, Michałów-Reginów, Michałów Rudnicki

Historyczna Ziemia michałowska